Gullregn kan syfta på

 Gullregn – ett prydnadsträd i ett släkte av buskar i familjen ärtväxter
 Gullregn (revy) – en revyav Karl Gerhard
 Gullregn över stan en kuplett av Karl Gerhard
 Lite gullregn – en memoar av Karl Gerhard